Flere personer bærer navnet Morten Nielsen:

 Morten Nielsen (1922-1944) – en dansk digter.
 Morten Bøhme Nielsen (født 1974) – en dansk fodboldspiller.
 Morten Kurt Nielsen (født 1981) – en dansk fodboldspiller (angreb).
 Morten Nordstrand Nielsen (født 1983) – en dansk fodboldspiller.
 Morten Rune Nielsen (født 1973) - dansk rugbyspiller.
 Morten Nielsen (roer) (født 1980) - dansk olympisk roer
 Morten Nielsen (fodboldspiller, født 1982) (født 1982) – en dansk fodboldspiller.
 Morten Nielsen (fodboldspiller, født 1971) (født 1971) – en tidligere dansk fodboldspiller.
 Morten Nielsen (fodboldspiller, født 1990) (født 1990) – en dansk fodboldspiller.
 Morten Nielsen (skuespiller) – dansk skuespiller.